Simeulue (eiland) - een Indonesisch eiland
 Simeulue (regentschap) - een onderdeel van de Indonesische provincie Atjeh
 Simeulue (taal)